Munck:
 Munck

 Frans de Munck
 Noah Bryant Munck